Přívěsek (někdy nesprávně také přívěšek) je v obecném smyslu předmět (někdy ozdobný), který je zavěšený na jiném předmětu:

 Přívěsek (právo) neboli alonž – připojená část cenného papíru nebo jiné právní listiny
 Přívěsek (šperk) – druh šperku
 Přívěsek (biologie) – označení některých částí živočichů či rostlin